Amerikai Egyesült Államok
Maltby (Kalifornia)
Maltby (Washington)
 Egyesült Királyság
Maltby (Lincolnshire)
Maltby (South Yorkshire)
Maltby (North Yorkshire)
Maltby le Marsh, Lincolnshire

Egyéb
 Maltby (családnév)
 The Maltby Collection, szituációs komédia a BBC Radio 4-on